Вильямандос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эсла-Кампос. Занимает площадь 16,36 км². Население — 333 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Леона